Манзий () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Манзий, Владимир Данилович (1884—1954) — украинский советский режиссёр оперы. Народный артист Украинской ССР.
 Манзий, Савва Филимонович (1913—2008) — украинский советский учёный-морфолог.